Il doppio dell'Japan Women's Open Tennis 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Kristina Mladenovic e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo ma l'italiana non ha partecipato a questa edizione del torneo. La Mladenovic ha fatto coppia con Klaudia Jans-Ignacik ma sono state sconfitte al primo turno.

Shūko Aoyama e Renata Voráčová hanno sconfitto in finale Lara Arruabarrena e Tatjana Maria per 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (semifinale)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Kristina Mladenovic (primo turno)

  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (semifinale)

Wildcard 

  Naomi Ōsaka /  Risa Ozaki (primo turno)

  Kyōka Okamura /  Kotomi Takahata (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2014
Japan Women's Open Tennis 2014